Дозюле () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 14 679 человек.

Код INSEE кантона 1415. Всего в кантон Дозюле входило 25 коммун, из них главной коммуной являлась Дозюле.

Коммуны кантона 

 Анжервиль — население 125 чел.
 Анбо — население 400 чел.
 Обервиль — население 422 чел.
 Басневиль — население 258 чел.
 Буржовиль — население 142 чел.
 Бранвиль — население 188 чел.
 Брюкур — население 129 чел.
 Кресвёй — население 272 чел.
 Криквиль-ан-Ож — население 186 чел.
 Данесталь — население 265 чел.
 Див-сюр-Мер — население 5864 чел.
 Дувиль-ан-Ож — население 219 чел.
 Дозюле — население 1837 чел.
 Гонвиль-сюр-Мер — население 581 чел.
 Густранвиль — население 177 чел.
 Гранг — население 220 чел.
 Элан — население 85 чел.
 Ульгат — население 1902 чел.
 Перьер-ан-Ож — население 139 чел.
 Пюто-ан-Ож — население 295 чел.
 Сен-Жуэн — население 209 чел.
 Сен-Леже-Дюбоск — население 182 чел.
 Сен-Пьер-Азиф — население 141 чел.
 Сен-Самсон — население 348 чел.
 Сен-Вааст-ан-Ож — население 93 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос